Lavergne puede referirse a: 

 Lavergne, comuna francesa francesa situada en Lot.
 Lavergne, comuna francesa situada en Lot y Garona.